En informatique, la réutilisation de code est l'action de reprendre tout ou partie d'un logiciel existant pour le réutiliser dans une autre application.
 En prévention des déchets, la réutilisation est une forme de réemploi d'objets dans leur fonction d'origine ou pour toute autre utilisation.